Сезона 2011/12. Премијер лиге била је јубиларна двадесета сезона Премијер лиге од њеног оснивања 1992.. Сезона је почела 13. августа 2011. а завршила се 13. маја 2012. Манчестер јунајтед је бранио титулу освојену годину дана раније.

Манчестер сити је освојио титулу, прву после 1968, фантастичном победом у последњем колу над КПР-ом, када је Серхио Агверо постигао гол за победу у последњем минуту судијске надокнаде. И по први пут у историји се десило да је шампиона одлучила гол-разлика, пошто су и Сити и Јунајтед на крају били изједначени по броју бодова. Манчестер ситију је ово трећа титула првака Енглеске, а ово му је прва титула освајача Премијер лиге, чиме је постао пети освјач у њеном двадесетогодишњем постајању.

Осим Манчестера, пласман у Лигу шампиону обезбели су и другопласирани Манчестер јунајтед, Арсенал, као и шестопласирани Челси. Челси је то право стекао освајањем Лиге шампионе 2012.. Титулу најбољег стрелца понео је фантастични Робин ван Перси, који је постигао 30 голова.

Из лиге су испали Болтон Вондерерси, Блекберн Роверси и Вулверхемптон.

Састав Премијер лиге у сезони 2011/12

Завршна табела лиге 
Завршна табела Премијер Лиге за сезону 2011/12.

Оди = Одиграни мечеви; Поб = Побеђени мечеви; Нер = Нерешени мећеви; Пор = Изгибљени мечеви; ДГ = Дати голови; ПГ = Примљени голови; +/- = Гол-разлика; Бод = Бодови

Статистика у сезони

Најбољи стрелци

Најбољи асистенти

Месечне награде 

Премијер лига
Сезона 2011/12. у енглеском фудбалу